Хускивадзе () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Хускивадзе, Авенир Михайлович (1912—2000) — художник-мультипликатор.
 Хускивадзе, Лейла Зааловна (род. 1936) — грузинский советский учёный-искусствовед.
 Хускивадзе, Михаил Кронидович (1919—2015) — советский и украинский спортсмен и тренер.
 Хускивадзе, Николай Ираклиевич (1915—?) — Герой Социалистического Труда.